María Jordá Botella (1905-1936), uma mártir católica.
Ana Botella (1954-), uma política espanhola.
Félix Mantilla Botella (1974-), um ex-tenista espanhol.